Astronomia:
 69 Aquilae, estrella de la constel·lació d'Aquila 
 (69) Hesperia, asteroide núm. 69 de la sèrie
 Calendari: 69 dC 69é any de l'era cristiana 
 Sexualitat: 69 (posició sexual).